Loke je ime več naselij v Sloveniji:

 Loke, občina Krško
 Loke, občina Nova Gorica
 Loke v Tuhinju, občina Kamnik
 Loke pri Mozirju, občina Mozirje
 Loke, občina Straža
 Loke, občina Tabor
 Loke pri Zagorju, občina Zagorje ob Savi
 Loke pri Planini, občina Šentjur pri Celju
 Spodnje Loke, občina Lukovica
 Zgornje Loke, občina Lukovica

Naselja v Sloveniji